Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1994 проходили со 2 по 17 сентября 1994 года. В финалы сезона вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Аделаида Лайтнинг», которая со счётом 84:77 обыграла клуб «Мельбурн Тайгерс». «Аделаида» в первый раз вышла в большой финал ЖНБЛ и сразу же стала триумфатором сезона, а «Мельбурн» в свою очередь также в первый раз добрался до решающей стадии финалов. Самым же ценным игроком финала стала Рэйчел Спорн, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Аделаида — Мельбурн — 84-82

Сидней — Перт — 58-62

Предварительный финал

Мельбурн — Перт — 74-64

Большой финал

Составы участников финала

Аделаида — Мельбурн — 84-77

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1994
Финалы ЖНБЛ